Ibaraki peut faire référence à plusieurs noms de lieu au Japon :
 préfecture d'Ibaraki, une préfecture située sur l'île de Honshu ;
 Ibaraki, un bourg situé dans cette préfecture ;
 aéroport d'Ibaraki, un aéroport situé dans cette préfecture ;
 Ibaraki, une ville dans la préfecture d'Osaka.